Gibeon – jedno z najstarszych miast Kanaanu, wielokrotnie wzmiankowane w Biblii. 
 meteoryt Gibeon
 wioska Gibeon w Namibii